Brookes peut faire référence à :

Brookes, un navire.

Personnalités 

 Beata Ann Brookes (1930-2015), femme politique britannique,
 , personnalité anglaise,
 , joueur de cricket anglais,
  (1881–1958), joueur irlandais de football,
 Jacqueline Brookes (1930–2013), actrice américaine,
 , évêque anglais,
 , écrivain américain,
  (1891-1975), administrateur et éducateur anglais.
  (1983– ), motocycliste australien,
 Joshua Brookes (1754–1821), collectionneur anglais,
 Joshua Brookes (1761–1833), anatomiste et zoologue anglais,
  (1890–1975), écrivain australien,
 Norman Brookes (1877–1968), joueur australien de tennis,
 Richard Brookes (fl. 1750), médecin et écrivain anglais,
 Russell Brookes (1945-2019), pilote automobile britannique de rallyes,
 Samuel Marsden Brookes (1816-1892), peintre américain,
  (1875–1935), homme d'affaires et homme politique anglais,
  (1809–1895), médecin anglais,

Voir aussi 
Oxford Brookes University